Por PFM, pode estar a referir-se a:
PostScript Font Metrics, tecnologia da Adobe Systems;
Premiata Forneria Marconi, banda Italiana.
Pitchfork Media, publicação online sobre música.

Desambiguação